High Times – rivista statunitense
High Times – singolo dei Jamiroquai del 1997, dall'album Travelling Without Moving
High Times: Singles 1992-2006 – album dei Jamiroquai del 2006
High Times – album di Young Dro del 2013